Artur Sobiech – calciatore polacco
 Lasse Sobiech – calciatore tedesco
 Zach Sobiech – cantautore statunitense